Канава (; ) — многозначное слово:

 Канава — открытая горная или геолого-разведывательная выработка, имеющая небольшие по сравнению с длиной поперечные размеры.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Канава — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Канава — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Канава — деревня в Усть-Куломском районе Коми.
 Канава — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Канава — посёлок в Пригородном районе Свердловской области.
 Канава — деревня в Демидовском районе Смоленской области, упразднена в 2009 году.
 Канава — деревня в Буинском районе Татарстана.
 Канава — бывшая слобода в Ульяновске, упразднена в 1955 году.

Украина 
 Канава — село в Тывровском районе Винницкой области.

Реки 
 Канава — река в Новгородской области России, впадает в озеро Островенское.
 Канава — река в Архангельской области России, приток Пёзы.

См. также 
 Канавка